Krzywosąd – imię staropolskie
 Krzywosąd – skała w miejscowości Aleksandrowice